Port Margot kan syfta på:

Haiti 

 Port Margot (kommun), Nord, 
 Port Margot (ort), Nord,